Affenmensch steht für:

 ein Wesen, das typisch menschliche Merkmale und solche anderer Affen in sich vereint bzw. vereinen soll
 die wörtliche Übersetzung der ehemaligen Gattung Pithecanthropus, deren Fossilien heute zur Art Homo erectus gerechnet werden; siehe Java-Mensch
 eine umgangssprachliche Beschreibung für frühe Verwandte des anatomisch modernen Menschen, siehe Australopithecina
 aufrecht gehende, behaarte Kryptiden; speziell:
 Yeti, legendäres menschenähnliches Wesen im Himalajagebiet
 Yeren, sagenhafter Affenmensch, der besonders die Bergwälder der Provinz Hubei
 Bigfoot, humanoider Kryptid der nordamerikanischen Folklore
 Orang Pendek, kryptider Primat, der auf Sumatra leben soll

 die wörtliche Übersetzung des Namens mehrerer Charaktere aus dem Marvel-Universum (Apeman) ins Deutsche
 eine gelegentliche Bezeichnung für die fiktive Figur Tarzan, insbesondere im Filmtitel Tarzan, der Affenmensch